Wierhuizen (Eemsdelta), gemeente Eemsdelta, tussen Jukwerd, Nijenklooster en Oosterwijtwerd
Wierhuizen (Het Hogeland), gemeente Het Hogeland